Jan Pol (molen), molen in het Drentse Dalen
 Jan Pol (dierenarts), TV-persoonlijkheid